Моисей (Мозес, Моше) Ботарель (Ботарел; Ботриль; Moses Botarel):

 Моисей Ботарель (рубеж XIV и XV вв.) — испанский раввин-каббалист и учёный.
 Моисей Ботарель Фариссоль (2-я пол. XV века) — еврейский астроном и математик.
 Моисей бен-Леон Ботарель (XVI век) — из Константинополя, автор сочинения «עין משפט» с пророчествами из латинского издания Мишеля Нострадамуса.